Селива́нов (Селива́нова) — русская фамилия. Произошла от канонического мужского имени Селиван (от  — «бог лесов»).

 Селивановы — дворянские роды.

Селиванов

А 
 
 
 Селиванов, Анатолий Васильевич (1931—1997) — Герой Социалистического Труда.
 
 Селиванов, Арнольд Сергеевич (1935—2019) — советский инженер, конструктор в области космонавтики.

В 
 
 Селиванов, Валерий Владимирович (род. 1937) — советский и российский философ и культуролог.
 Селиванов, Василий Васильевич (1813—1875) — русский писатель.
 Селиванов, Виктор Иванович (1917—1984) — советский певец.

Г 
 Селиванов, Георгий Иванович (1925—1999) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.

Д

Е 
 
 Селиванов, Евграф Иосифович (1911—1945) — лётчик, гвардии майор, Герой Советского Союза.

И 
 
 
 Селиванов, Илья Васильевич (1810—1882) — российский писатель, публицист.
 Селиванов, Илья Игоревич (род. 1989) — российский оперный певец, солист Большого театра.

К 
 Селиванов, Кондратий Иванович (ум. 1832) — русский лжехрист, основатель секты скопцов.

Л 
 Селиванов, Леонид Михайлович (1870—1925) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Н

П

С

Т 
 Селиванов, Тимофей Алексеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Ф 
 Селиванов, Феттях Юнисович (1935—1988) — советский гребец на байдарках, тренер.

Ю 
 Селиванов, Юрий Александрович (род. 1940) — российский политик.

Топоним 
 Селиванов — хутор, Клетский район, Волгоградская область, Россия.



См. также 
 
 Силованов